Терасполь — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Терасполь — деревня в Свислочском районе Гродненской области.
 Терасполь — деревня в Слуцком районе Минской области.

См. также 
 Тирасполь